Robert Lord – amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Harvarda,  badacz dziejów Polski i Rosji, ekspert rządu USA na konferencję pokojową w Paryżu 1919, później ksiądz katolicki
 Robert Lord – amerykański scenarzysta i producent filmowy